Electro puede referirse a:

 La música electro, uno de los primeros géneros musicales de música electrónica.
 En mineralogía: oro blanco'' : Aleación natural de oro y plata en que la proporción de plata es superior al 20% (cuatro partes de oro y una de plata) aunque también puede contener pequeñas cantidades de cobre y otros metales.
 El electro flogger, un estilo de baile que interpreta música electrónica.
 Electro es un supervillano de la compañía Marvel Comics.
 El electrocardiograma, un estudio de la actividad eléctrica del corazón.
 La aleación electro.